Ранчо ел Гвамучил има више значења:

 Ранчо ел Гвамучил (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Гвамучил (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику